Karow ist der Name folgender Orte und Plätze:
 Berlin-Karow, Berliner Ortsteil im Bezirk Pankow
 des dort gelegenen Bahnhofs, siehe Bahnhof Berlin-Karow
 eines Ortsteils der Gemeinde Lüssow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 eines Ortsteils der Gemeinde Dorf Mecklenburg im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 eines Ortsteils der Stadt Bergen auf Rügen im Landkreis Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Karow (Plau am See), Ortsteil der Stadt Plau am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Karow (Jerichow), Ortsteil der Stadt Jerichow im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Karwowo (Kołbaskowo)

Karow ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Karow (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Dieter Karow (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Eduard Julius Karow (1817–1874), Bürgermeister von Dorpat
 Emil Karow (1871–1954), Bischof von Berlin
 Holger Karow (* 1965), deutscher Segelflieger, Berufspilot und Fluglehrer
 Karl Karow (1790–1863), deutscher Komponist, Arrangeur und Schulmeister
 Matthias Karow (* 1978), deutscher Autor
 Otto Karow (1913–1992), deutscher Japanologe und Sinologe 
 Peter Karow (* 1940), deutscher Unternehmer, Erfinder und Softwareentwickler
 Torsten Karow (* 1970), deutscher Komponist, Texter und Liedermacher 

Siehe auch:
 Carow
 Karo
 Carrow
 Caro